Да́льнє (до 1945 року — Бурчи, ) — село Первомайського району Автономної Республіки Крим.